

Тораєво — село, Моргауський район, Чувашія
 Тораєво — присілок, Яльчицький район, Чувашія